Conrad Dinder (1540-siglo XVII) fue un filólogo e historiador alemán.

Biografía 
Conrad nació en Acron, Frisa, y después de realizar sus estudios en Friburgo, en el Brisgau, y fue agregado a la Academia de esta villa  como profesor de literatura antigua.

Más tarde, Conrad, obtiene la silla de lengua griega en Wittenberg, y forzado por la guerra interrumpe su curso, y en Italia durante cuatro años siguió las lecciones de los más sabios jurisconsultos.

A su regreso a Alemania, experimenta un gran dolor porque se habían llevado la mayoría de sus manuscritos, entre ellos una recopilación de epítetos griegos, y publicó una obra de epítetos, otra de historia y varias disertaciones.

Hijo de Conrad, fue André Dinner (1579-1633), jurisconsulto de Alemania, quien estudió en Altorf, Ingolstadt y Tubingue, y recorrió Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia; y devino doctor en derecho y cumplió diversas funciones, entre ellas síndico de Núremberg, y profesa el derecho en Altorf. Sus principales obras son: Epístola, algunas impresas con las de Gerard Richler, Nuremberg, 1682 y la otra De interpretatione tam contractum quam conventionum.

Obras 
 Epithetorum graecorum Farrago locupletissima, Fráncfort, 1589, in-8º.
 Historicae expositionis libri V de ortu, vita et rebus gestis baronis Georg. Ludov. de Leinsheim, 1590.
 Disertaciones

Referencias 

 Philipps, L. B.- The dictionary of biographical reference, London,1871.
 Hoefer, J.- Nouvelle biographie générale, París, 1856. 
 Bibliografía complementaria

Historiadores de Alemania del siglo XVI